IKG steht für:
 Immanuel-Kant-Gymnasium in:
 Bad Oeynhausen
 Dortmund-Asseln
 Hamburg
 Leinfelden-Echterdingen
 Tuttlingen
 Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld
 Institut für Kulturforschung Graubünden
 Internationales Künstler Gremium
 Innviertler Künstlergilde
 Israelitische Kultusgemeinde

IKG